Алексе́й Петро́вич Ивано́в:

 Иванов, Алексей Петрович (1885—1957) — советский учёный по электровакуумным приборам.
 Иванов, Алексей Петрович (1904—1982) — советский оперный певец (баритон).
 Иванов, Алексей Петрович (1909—1990) — гвардии капитан, Герой Советского Союза.